U 937 steht für:

 Runenstein U 937 ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U 937 (Kriegsmarine) ein U-Boot der Kriegsmarine, am 17. April 1943 bei der Neptun Werft AG in Rostock beauftragt aber nicht fertiggestellt.
 U 937 ein Schiff der ukrainischen Marinestreitkräfte.
 U-937 ein Zell-Typ aus der biologischen Zellforschung in der Humangenetik.  

U937